Totenlade ist

 ein Begriff aus der Pathophysiologie
 eine hölzerne, bettähnliche Liegestatt für Verstorbene.
 ein Synonym für Sterbekasse

Siehe auch: